Aardrijkskunde
 Arthur (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Arthur (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Arthur (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Arthur (North Dakota), plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
 Arthur (Wisconsin), plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Arthur County, county in de Amerikaanse staat Nebraska
 Ben Arthur, berg in Schotland
 De vroegere naam van het eiland McKean
 Arthur (rivier in West-Australië), een rivier in West-Australië
 Arthur (rivier in Tasmanië), een rivier in Tasmanië
 Arthur (rivier in Nieuw-Zeeland), een rivier in Nieuw-Zeeland

Fictief figuur
 Arthur (stripfiguur), de vliegende broer van Lambik uit de stripreeks Suske en Wiske

Media
Arthur (1981), Amerikaanse film uit 1981 met Dudley Moore en Liza Minnelli
Arthur (2011), Amerikaanse remake uit 2011 met Russell Brand van de gelijknamige film uit 1981
Arthur en de Minimoys, een filmreeks van Luv Besson
Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire), album van de Britse rockband The Kinks uit 1969

Mythologie
 Koning Arthur, mythologisch figuur uit de Britse geschiedenis

Personen met de achternaam Arthur
 André Arthur, Canadees politicus en radiopresentator
 Beatrice Arthur, Amerikaans actrice
 Chester Arthur, Amerikaans president
 Davey Arthur, Iers folkmuzikant
 Ellen Lewis Herndon Arthur, vrouw van de Amerikaanse president Chester Arthur
 James Arthur (zanger), Brits zanger en muzikant
 Jean Arthur, Amerikaans actrice
 Robert Arthur (schrijver), Amerikaans schrijver

Voornaam
 Arthur (voornaam), een jongensnaam
 Arthur Melo, een Braziliaans voetballer die voetbalt onder naam Arthur

Andere
 Arthur (Europa-Park), achtbaan en darkride in het Duitse attractiepark Europa-Park gebaseerd op de film Arthur en de Minimoys
 Arthur (planetoïde), planetoïde (2597)

Zie ook
 King Arthur (doorverwijspagina)
 Lake Arthur (doorverwijspagina)
 Port Arthur (doorverwijspagina)